żebro – anatomia
 żebro – architektura
 żebro – botanika
 żebro – wymiana ciepła
 żebro – forma ukształtowania terenu – nierówności równoległe do siebie, wyżłobione przez wodę na powierzchni skał
 Żebro naciekowe – rodzaj nacieku jaskiniowego
 żebra w technice – to wzmocnienia konstrukcji, ułożone do siebie równolegle; odmiana kratownicy